Wittinnen ist ein deutscher Ortsname:
 Wittinnen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Wityny im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wittinnen, Dorf im Kreis Memel, Ostpreußen/Memelland, seit 1945: Vitiniai in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen